Речное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Речное сельское поселение — входит в Кумёнский район.
 Речное сельское поселение — входит в Опаринский район.